Wow, WoW nebo WOW může být:
 wow - vyjádření údivu, přejato z anglického jazyka

V podnikání
 WOW! – telekomunikační firma
 WOW! (internetová služba) – internetová služba od firmy CompuServe.com
 WOW (televizní stanice) – lokální televizní stanice sítě WIN Television vysílající v Západní Austrálii
 WOW Alliance – aliance nákladních leteckých společností
 WOW Music – hongkongské hudební vydavatelství
 WOW Promotions – organizace smíšených bojových umění
 Sega Wow – společnost zabývající se videohrami
 Lay's WOW chips – značka chipsů
 WOW Sight & Sound – australský prodejce elektroniky
 Woolworths Limited – australská firma (kód na burze cenných papírů: WOW)

V médiích, umění a zábavě
 Wow! (komiks) – britský komiks z let 1982–1983
 Wow (film) – film z roku 1970
 WOW! (seriál) – anglický televizní seriál z roku 1996
 WOW: The CatholicTV Challenge – televizní show
 Válka světů (The War of the Worlds) – sci-fi z roku 1898, které napsal H. G. Wells
 Wings of War nebo WoW – karetní hra o vzdušném boji
 WoW nebo World of Warcraft – počítačová hra typu MMORPG
 WOWvx – televizní 3D technologie od Philipsu
 Wow Meganon – televizní show

V hudbě
 W.O.W. – album Wendy O. Williams z roku 1984
 WOW! (album Bananaramy) – album skupiny Bananarama z roku 1987
 Wow! (album Billa Doggetta) – album Billa Doggetta z roku 1965
 Wow/Grape Jam – album skupiny Moby Grape z roku 1968
 Wow (album Superbusu) – album skupiny Superbus z roku 2006
 WOW (album Zhou Bichang) – album Zhou Bichang z roku 2007
 Wow (píseň Kate Bushové) – píseň Kate Bushové z roku 1979
 Wow (píseň Kylie Minogue) – píseň Kylie Minogue z roku 2007
 Wow (píseň Ruslany) – píseň Ruslany z roku 2011
 Wow (série kompilačních alb) – série kompilačních alb současné křesťanské hudby

Organizace
 Women of the Wall – organizace židovských žen
 Women of Wrestling – bývalá organizace propagující ženský wrestling
 World of Wearable Art – Novém Zélandu

Software
 Windows on Windows
 WoW64

Jiné významy
 Signál Wow! – silný rádiový signál neznámého důvodu zachycený v rámci programu SETI v roce 1977
 Jiná výslovnost pro vesnici Wau v Jižním Súdánu

Související články 
 World of wonder

Externí odkazy

Reference